Буштул — гора в  Украинских Карпатах, в массиве Внутренние Горганы. Расположена на границе Тячевского района Закарпатской области и Рожнятовского района Ивано-Франковской области.

Высота горы 1691 м. Вершина и привершинный склоны незалесненные, местами покрыты каменными осыпищами и криволесьем из сосны горной, ниже — лесные массивы.

К востоку от вершины расположена гора Берть (1666 м), на запад — долина реки Мокрянки, за ней — хребет Передня.

При западных склонах горы расположен ботанический заказник «Странзул, Задня, Кедрин», а на северных склонах берет начало река Лимница (бассейн Днестра).

Ближайшие населенные пункты: Русская Мокрая, Немецкая Мокрая.

Источники 
 

Карпаты
Горные вершины Украинских Карпат
Украинские Карпаты
Горы Украины
Горганы